Анато́лий Ря́бов: Рябов, Анатолий Павлович (1894—1938) — эрзянский лингвист и педагог.
 Рябов, Анатолий Яковлевич (род. 1946) — советский и российский пианист, педагог.